Campionato europeo di pallanuoto 1989 – torneo femminile
 Campionato europeo di pallanuoto 1989 – torneo maschile